Milton Tavares de Souza, um militar brasileiro.
 Rodovia General Milton Tavares de Souza, antiga nomenclatura da Rodovia Professor Zeferino Vaz, localizada no estado de São Paulo, Brasil.
 Viaduto General Milton Tavares de Souza, uma ponte sobre o rio Tietê, na cidade de São Paulo.

Desambiguação